Kolasa  ist der Familienname folgender Personen:

Adam Kolasa (* 1975), polnischer Stabhochspringer
Bolesław Kolasa (* 1920), polnischer Eishockeyspieler
Marian Kolasa (* 1959), polnischer Stabhochspringer
Ryszard Kolasa (* 1964), polnischer Stabhochspringer